

Cinema
 Chicago – film del 1927 diretto da Frank Urson, basato sulla commedia di Watkins
 Chicago – film del 2002 diretto da Rob Marshall, basato sul musical

Geografia
 Chicago – città dell'Illinois, Stati Uniti
 Chicago – fiume che attraversa la città di Chicago

Musica 
 Chicago – gruppo musicale statunitense
 Chicago – album dei Chicago
 Chicago – singolo di Graham Nash del 1970
 Chicago – brano musicale di Sufjan Stevens del 2005
 Chicago – singolo postumo di Michael Jackson

Teatro
 Chicago – commedia teatrale di Maurine Dallas Watkins, del 1926
 Chicago – musical del 1975, basato sulla commedia

Altro 
 Chicago – periodico statunitense
 Chicago – manga di Yumi Tamura
 Chicago – gioco da tavolo
 Chicago – poema di Carl Sandburg
 Chicago – romanzo di ʿAlāʾ al-Aswānī